Четвёртая:

Четвёртая (река, впадает в Камчатский залив) — река на Камчатке
Четвёртая (приток Косца) — река в Томской области

См. также 
 Четвёртый (значения)